Vihtanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vihtanen (sjö), 
 Vihtanen (ö i Pihtipudas, Alvajärvi), 
 Vihtanen (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Vihtanen (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Vihtanen (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi), 

Robotskapade Finlandförgreningar